

События 
 Возникновение Аугсбургской лиги (Священная Римская империя, Испания, Нидерланды, Швеция, Бавария, Пфальц, Саксония) по инициативе Вильгельма III Оранского.
 «Вечный мир» России с Речью Посполитой. Речь Посполитая уступила Киев.
 1686—1700 — Война Турции с Россией.
 Присоединение Биджапура к империи Моголов.
 К Албазину (вновь заселённому) подступила многочисленная маньчжурская конница. Длительная, но безуспешная осада.
 Киевская митрополия из подчинения Вселенскому патриархату переведена в подчинение Московскому патриархату.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1686 году
 27 августа — Иосиф Симон Ассемани, итальянский востоковед арабского происхождения, хранитель Ватиканской библиотеки (1738—1768 годы), титулярный архиепископ Тира.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1686 году
 11 декабря — Луи II де Бурбон-Конде, французский принц, генералиссимус, государственный деятель и военачальник, известный как Великий Конде (род. 1621).

Художественные произведения 
 1686 — Робинзон Крузо покинул свой остров, прожив на нём более 28 лет. (Даниэль Дефо, «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим»).

См. также